Хриса́нфов — фамилия; имеет женскую форму Хриса́нфова.
 Хрисанфов, Валентин Иванович (род. 1939) — российский историк, профессор СПбГУ.
 Хрисанфов, Николай Васильевич (1898—1938) — карельский советский поэт, переводчик, архивист.
 Хрисанфов, Николай Ефремович — д.м.н., профессор
 Хрисанфов, Тихон Павлович (1892—1974) — советский государственный деятель, военный комиссар Чувашской АССР.

См. также 
 Хрисанф
 Кирсанов (значения)